Antimon fluorid se može odnositi na:

Antimon trifluorid, SbF3
Antimon pentafluorid, SbF5